Futurama: el juego de Bender (Futurama: Bender's Game en su versión original) es la tercera de las cuatro películas de la serie Futurama. Fue lanzada al mercado estadounidense el 4 de noviembre de 2008.

La idea de la película es parodiar el juego de mesa Dungeons & Dragons y homenajear a Gary Gygax, su creador, incluyendo una escena después de los créditos en la cual se recuerda su aparición en el episodio "Antología del interés I" de la segunda temporada. El título de la película también es un homenaje al libro El juego de Ender, de Orson Scott Card. Aparecen también numerosos guiños a la obra de J. R. R. Tolkien, El Señor de los Anillos.

En el subtítulo apertura del DVD y la primera parte de la versión de difusión aparece un texto que dice"Las llamas en el televisor no son parte del espectáculo". La caricatura en la pantalla gigante es Cuasi en el Quackadero. Al igual que en la película anterior, en lugar de la nave se estrella en la pantalla gigante como en un episodio regular, se absorbe a través de la pantalla, con lo cual la secuencia inicial se convierte en una parodia de la película de 1968 de animación Yellow Submarine. La tripulación vuele de bits del número e entonces rompe a salir a través de la pantalla y en el mundo real.

Argumento 

Tercera película de Futurama: Debido al aumento del precio de los combustibles, la tripulación del Planet Express se embarca en una misión peligrosa: infiltrarse en la única mina de sustancia oscura, el origen del combustible de todas las naves espaciales. Pero lo que descubren es un lugar mucho más especial... un mundo medieval donde dragones, magia y borrachos caballeros rodean y se fijan en Bender sospechosamente.

Enlaces relacionados 
 Philip J. Fry
 Bender
 Futurama
 Tráiler original de la película en YouTube
 

Bender's Game
Episodios de Futurama
Películas basadas en series de televisión
Películas de animación para adultos